World Grand Prix 2019 (darts)
 World Grand Prix 2019 (snooker)
 World Grand Prix 2019 (taekwondo)